Національний парк Іґуасу — назва двох національних парків, розташованих по двох берегах річки Ігуасу:

 Національний парк Іґуасу (Аргентина) ()
 Національний парк Іґуасу (Бразилія) ()